Kubitzki ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Kubitzki (* 1955), deutscher Politiker (Die Linke)
 Klaus Kubitzki (* 1933), deutscher Biologe
 Steffen Kubitzki (* 1964), deutscher Politiker (AfD)
 Werner Kubitzki (1915–1994), deutscher Hockeyspieler
 Wolfgang Kubitzki (* 1960), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Kubitzky
 Kubicki